Schipani ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmuth Schipani (1927–1993), österreichischer Politiker (SPÖ), Mitglied des Bundesrates
 Martin Schipani (1693–1759), deutscher Uhrmachermeister